Toponímia: 
 Watson (Illinois)
 Watson (Minnesota)
 Watson (Missouri)
 Biografies: 
 B. B. Watson (1953, Tyler, Texas), músic country estatunidenc
 Charles "Tex" Watson (Dallas (Texas, EUA), assassí convicte i antic membre de la família Manson 
 Charles Watson-Wentworth (1730 -1782), estadista i noble britànic 
 Chris Watson (Valparaíso, Xile, 1867 - Sydney, 1941), polític australià del Partit Laborista, Primer ministre d'Austràlia (1904)
 Doc Watson (Deep Gap, Carolina del Nord, 1923 - Winston-Salem, Carolina del Nord, 2012), músic estatunidenc
 Donald Watson (1910 - 2005), fundador de la Vegan Society i inventor de la paraula vegà 
 Earl Watson (Kansas City, Kansas, 1979), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Emily Watson (Islington, Londres, 1967), actriu anglesa 
 Emma Watson (París, França, 1990), actriu britànica 
 Graham Watson (Rothesay, Illa de Bute, Escòcia, 1956), polític britànic
 Henry Watson Fowler (1858 - 1933), lexicògraf i professor anglès
 James Dewey Watson (Chicago, 1928), zoòleg i biofísic nord-americà 
 James Watson Cronin (Chicago, 1931), físic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Física 
 John Watson, diversos personatges
 Paulo César Wanchope Watson (Heredia, 1976), futbolista costa-riqueny 
 William Watson (Londres, 1715 – 1787), científic anglès 
 Thomas J. Watson (1874 - 1956), President d'IBM des de 1914 fins a 1956
 Miscel·lània: 
 A.J. Watson, escuderia automobilística
 Watson (intel·ligència artificial), sistema informàtic d'intel·ligència artificial, creat per IBM